Missione pericolosa, titolo della riedizione italiana di Missione eroica (Eskapade), film del 1936 di Erich Waschneck 
Missione pericolosa (Little Red Monkey) – film statunitense del 1955 diretto da Ken Hughes
Missione pericolosa (Dangerous Assignment) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1952
Missione pericolosa – romanzo di Paul Preuss